Kurai steht für:
 Kurai (Flöte), eine Längsflöte in Baschkortostan
 Ahmad Qurai (1937–2023), Politiker der palästinensischen Autonomiebehörde